Дедюхино — топоним в России.

 Дедюхино — бывшее село (рабочий посёлок) на территории современного города Березники в Пермском крае.
 Дедюхино — деревня в Рязанском районе Рязанской области.